Маркос Гарсия:
* Гарсия, Маркос (род. 1986) — испанский велогонщик.
  (Маркитос; род. 1987) — испанский футболист.

См. также 
 Гарсия, Марк
 Гарсия, Марко